Radzików ist der Name von Orten in Polen

 Radzików (Cybinka) in der Woiwodschaft Lebus
 Radzików (Błonie) in der Woiwodschaft Masowien
 Radzików (Łagiewniki) in der Woiwodschaft Niederschlesien